En Pologne, Żydowo peut désigner :
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Żydowo, village du powiat de Bartoszyce

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żydowo, village du powiat de Gniezno
 Żydowo, village du powiat de Kościan 
 Żydowo, village du powiat de Poznań 
 Żydowo, village du powiat de Września 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żydowo, village du powiat de Koszalin
 Żydowo, village du powiat de Myślibórz 

dans d'autres voïvodies
 Żydowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żydowo, village de la voïvodie de Lubusz